Dánia községei (dánul: kommune) Dánia legalsó szintű, helyi önkormányzattal rendelkező közigazgatási egységei. Egy községhez Dániában – Magyarországtól eltérően – több település tartozik. A 2007. január 1-jén életbe lépett közigazgatási reform a községek számát 270-ről 98-ra csökkentette.

A községek átlagos népessége 55 875 fő. A legnépesebb Koppenhága község 509 861 lakossal, a legkisebb lakosságú pedig Læsø község 2003 fős népességgel (2008. január 1.).

Dánia községeinek listája

Hivatkozások

Lásd még 
 Dánia közigazgatása
 Dánia régiói

Jegyzetek